Zwischensatz steht für:
 Zwischensatz (Grammatik)
 Zwischensatz (Musik)